Osoby o tym nazwisku, których noty biograficzne znajdują się w Wikipedii:
 Damian Tyczyński (ur. 2000), hokeista
 Jerzy Tyczyński (1923-1944), powstaniec warszawski, żołnierz kompanii "Koszta" AK
 Jerzy Tyczyński (ur. 1907), aktor
 Stanisław Tyczyński (ur. 1958), przedsiębiorca, założyciel radia RMF FM
 Tadeusz Tyczyński (1923-1944), powstaniec warszawski, żołnierz batalionu "Zośka" AK
 Wiesław Tyczyński (1922-1944), powstaniec warszawski, żołnierz batalionu "Zośka" AK
 Wojciech Tyczyński (1892-1959), pułkownik piechoty Wojska Polskiego II RP

Zobacz też 
 Kanał Tyczyński – historyczny kanał łączący niegdyś Tyczyn z Sieradzem